De tio budorden kan syfta på:

 De tio budorden (film, 1923) – en film i regi av Cecil B. DeMille, originaltitel The Ten Commandments
 De tio budorden (film, 1956) – en film i regi av Cecil B. DeMille, originaltitel The Ten Commandments
 De tio budorden (film, 1997) – en film i regi Daniel Taplitz, originaltitel Commandments
 De tio budorden (film, 2006) – en TV-film i regi av Robert Dornhelm, originaltitel The Ten Commandments

Se även 
 The Ten Commandments (film, 2007) – en amerikansk animerad film 
 De tio budorden